Pigge steht für:

 die Barbe, ein Süßwasserfisch
 ein Ortsteil der italienischen Stadt Trevi (Umbrien)

Pigge ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Pigge (um 1490–1542), katholischer Theologe und Astronom, siehe Albertus Pighius
 Helmut Pigge (1919–2000), deutscher Dramaturg und Drehbuchautor
 Karl Rudolf Pigge, bekannt als Frank Arlig (1932–2018), deutscher Schriftsteller, Kulturjournalist und Verleger